За свою кинокарьеру Арнольд Шварценеггер получил за свою деятельность ряд престижных премий («Золотой глобус», премия национальной ассоциации владельцев кинотеатров и др.) Вместе с тем он получил и ряд антипремий «Золотая малина», в том числе «худшего неудачника за последние 25 лет».

Комик Робин Уильямс замечал, что «Арнольд Шварценеггер сыграл множество ролей, но на экране меньше, чем, он произнесла слов только шотландская овчарка Лесси».

Список наград и номинаций 
 1985 — специальная премия ShowWest Convention, «Международная звезда года»;
1992 — премия Сатурн За достижения в карьере;
 1993 — специальная премия ShowWest Convention, «Международная звезда года»;
 1996 — премия «Бемби» в категории "Международный фильм;
 1996 — премия «Золотое яблоко», категория «мужчина — звезда года»;
 1997 — премия «Золотая камера», Германия;
 1997 — гуманитарная премия ShowWest Convention;
 1998 — Американская кинематографическая премия;
 1998 — номинация Blockbuster Entertainment Awards в категории «лучший актёр второго плана в жанре научной фантастики», фильм «Бэтмен и Робин»;
 2000 — номинация Blockbuster Entertainment Awards, «лучший актёр», фильм «Конец света»;
 2001 — номинация Video Premiere Award в категории «Лучший аудиокомментарий» за фильм «Вспомнить всё»;
2014 — Империя Лучший киногерой нашего времени;

Примечания

Ссылки 

 

Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер